Hotelik spóźnionych miłości – trzeci album zespołu Małżeństwo z Rozsądku grającego poezję śpiewaną.

Lista utworów

Twórcy 
Zespół Małżeństwo z Rozsądku w składzie:

 Piotr Denisiewicz - akordeon, chórki
 Adam Kalus - gitary, chórki
 Andrzej Kalus - gitara basowa
 Robert Leonhard - gitara, śpiew, harmonijka ustna
 Adam Szuraj - perkusja, instrumenty perkusyjne

Gościnnie:
 Jarek Spałek - skrzydłówka, trąbka

Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy muzyczne wydane w roku 2005